Patterson (Arkansas)
 Patterson (Californië)
 Patterson (Georgia)
 Patterson (Iowa)
 Patterson (Louisiana)
 Patterson (New Jersey)
 Patterson (New York)
 Patterson (Ohio)
 Patterson (Zuid-Afrika)
 Patterson (North Carolina)

Personen met achternaam Patterson

 Clair Patterson (1922 - 1995), Amerikaans geochemicus
 Bryan Patterson (1909-1979), Brits paleontoloog
 James Patterson (1947), Amerikaanse trillerauteur
 Richard North Patterson (1947), Amerikaans auteur

Zie ook 
Paterson (doorverwijspagina)

Engelse achternaam